В парному розряді жіночого тенісного турніру US Indoors 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Венді Тернбулл 6-3, 7-6.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (фінал)

 Кенді Рейнолдс /  Енн Сміт (півфінал)
 Бетті Стов /  Шерон Волш (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

US Indoors